Ири́на Муравьёва: Муравьёва, Ирина Аркадьевна (1934—2022) — советская и российская журналистка и писательница.
 Муравьёва, Ирина Вадимовна (род. 1949) — советская и российская актриса театра и кино.
 Муравьёва, Ирина Игнатьевна (1920—1959) — советский литературовед и педагог.
 Муравьёва, Ирина Лазаревна (род. 1952) — российско-американская писательница.